Abraham Boxman, Nederlands advocaat, politicus en bestuurder
Christine Boxman, Nederlands schrijfster